«101 далматинец» — название следующих художественных произведений:
 «101 далматинец» — роман для детей британской писательницы Доди Смит, написанный в 1956 году.
 «101 далматинец» — американский мультипликационный полнометражный фильм, снятый студией «Walt Disney Pictures» в 1961 году.
 «101 далматинец» — американский художественный фильм 1996 года.
 «101 далматинец» — американский мультсериал, снятый студией «Walt Disney Television Animation» в 1997—1998 годах. 
 «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» — американский мультипликационный полнометражный фильм, выпущенный студией «Walt Disney Pictures» в 2003 году.